Владимир Васильевич Сынгаевский (1 мая 1924 — 5 декабря 2016) — передовик советского железнодорожного транспорта, крановщик Коростенской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ Юго-Западной железной дороги, Житомирская область, Герой Социалистического Труда (1974).

Биография 
Родился 1 мая 1924 года в селе Шатрище Коростенского округа Волынской губернии Украинской ССР, в украинской семье. Рано остался без отца. Завершив обучение в семи классах сельской школы, трудоустроился и работал с 1939 по 1941 годы в местном колхозе на ферме.
   
В начале Великой Отечественной войны принял участие в перегоне скота вглубь страны, в Курскую область. После перегона стада вернулся в родные места. Находился на оккупированной территории с 1941 по 1944 годы. 

После освобождения, в начале 1944 года был призван в ряды Советской Армии. С февраля 1944 года участник Великой Отечественной войны. Воевал в составе 162-й стрелковой дивизии на 1-м Украинском фронте, 1-м и 2-м Белорусском фронтах. Участник Проскуровско-Черновицкой, Львовско-Сандомирской, Восточно-Прусской, Восточно-Померанской и Берлинской наступательных операций. Дважды был ранен. Войну завершил в Берлине. 

После окончания войны продолжил службу в Советской Армии, в Германии. С 1946 по 1947 годы находился в частях в Прикарпатском военном округе. С 1947 по 1950 годы находился в частях в Закавказском военном округе в Азербайджанской ССР. В апреле 1950 года был уволен с военной службы в запас.

С 1950 года стал трудиться приёмосдатчиком в Коростенском отделении Юго=-Западной железной дороги. В 1955 году стал работать крановщиком Коростенской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ Юго-Западной железной дороги. Внёс ряд предложений по улучшению работы и организации труда на железной дороге. Предложил работать единой комплексной сменой, что подтвердило правильность инициативы. Результаты превзошли все ожидания, а передовой опыт стали использовать по всей стране. Был инициатором технологии круглосуточной загрузки и погрузки вагонов. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1974 года за выдающиеся успехи в выполнении и перевыполнении плана 1973 года и принятых социалистических обязательств Владимиру Васильевичу Сынгаевскому присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Продолжал работать и дальше крановщиком до выхода на заслуженный отдых. В 1970-х годах возглавлял ряд отстающих бригад, которые выводил в передовые. С 1984 года на пенсии. 

Избирался депутатом местных Советов, был делегатом 23-го съезда железнодорожников. 

Проживал в городе Коростень Житомирской области, в последние годы в селе Лука Житомирского района. Умер 5 декабря 2016 года.

Награды 
За трудовые успехи удостоен:
 золотая звезда «Серп и Молот» (16.01.1974)
 орден Ленина (16.01.1974)
 Орден Отечественной войны 2 степени (11.03.1985)
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден Дружбы народов (02.04.1981)
 Орден «За мужество» II степени
 Орден «За мужество» III степени
 Почётный железнодорожник
 Отличник народного образования
 другие медали.

Примечания

Ссылки 
 

Железнодорожники
Депутаты Украины
Делегаты XXV съезда КПСС